Denisjuk () bzw.  steht für:

 Juri Nikolajewitsch Denisjuk (1927–2006), russischer Physiker
 (5155) Denisyuk, Asteroid des Hauptgürtels